Оскар Гилья ():

 Оскар Гилья (1876—1945) — итальянский художник
 Оскар Гилья (род. 1938) — итальянский гитарист, его внук